Баран Косари (, родилась 17 октября 1985 в Тегеране) — иранская актриса. Дочь режиссёра Рахшан-Бани Этемада и продюсера Джахангир Косари.

Биография 
Первая роль Баран Косари была в фильме The Best Papa of the World («Лучший папа в мире», 1991).

Играла эпизодические роли в фильмах своей матери Nargess (1991), The Blue-Veiled (1994), May Lady (1997), Kish Stories (1998), Under the Skin of the City (2000), Our Time (2001).

В 1997 году участвовала в театральной постановке Over the Mirror (постановщик — Azita Hajian).

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды 
 Лучшая актриса / 1st National Young Iranian Film Festival / 2010
 Лучшая актриса / 11th Iran Cinema Celebration / 2007
 Лучшая актриса / 25-й Международный кинофестиваль «Фаджр» / 2007

Ссылки 
 
 Baran Cinema
 Baran news